Lockwood steht für:
 Lockwood (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lockwood-Ligament, Teil des Auges
 Lockwood’s Garage, britischer Automobilhersteller
 Lockwood & Co., Romanzyklus von Jonathan Stroud (2013–2017)
 Lockwood & Co. (Fernsehserie), britische Fernsehserie (ab 2023)

Lockwood steht für folgende geographischen Objekte:

Orte im Vereinigten Königreich:
 Lockwood (West Yorkshire), England
 Lockwood (North Yorkshire), England

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lockwood (Kalifornien)
 Lockwood (Kentucky)
 Lockwood (Michigan)
 Lockwood (Missouri)
 Lockwood (Montana)
 Lockwood (Nebraska)
 Lockwood (Nevada)
 Lockwood (New Jersey)
 Lockwood (New York)
 Lockwood (Ohio)
 Lockwood (Pennsylvania)
 Lockwood (West Virginia)
 Lockwood Beach, Michigan
 Lockwood Corners, Ohio

Sonstige:
 Mount Lockwood, Berg in der Ross Dependency, Antarktika